Кёстер () — немецкая фамилия, произошла от термина Küster. Имеет вариации: . Известные носители:

 Кёстер, Александр (1864—1932) — немецкий художник.
 Кёстер, Бербель (род. 1957) — немецкая гребчиха-байдарочница.
 Кёстер, Ганс (1818—1900) — немецкий драматург.
 Кёстер, Джордж (1839—1876) — американский кавалерийский генерал; единственный генерал, погибший в САСШ в битве с индейцами.
 Кёстер, Отто — литературный герой Ремарка.
 Кёстер, Хью — американский киноактёр.